Bezemek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christoph Bezemek (* 1981), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ernst Bezemek (* 1949), österreichischer Historiker